Una sintesi additiva, in fisica consiste nella somma di onde fondamentali con ottenimento di una risultante complessa, coerentemente con la Serie di Fourier, che in matematica offre una rappresentazione di una funzione periodica mediante una combinazione lineare di funzioni sinusoidali, concetti praticamente applicabili ad esempio in elettronica e in acustica.

Acustica 
 sintesi additiva – in acustica ed elettronica applicata al sonoro è una tecnica di sintesi, utilizzata ad esempio nei sintetizzatori musicali, che crea timbriche, quindi forme d'onda comunque complesse, sommando insieme singole onde, generalmente sinusoidali.

Ottica 
 sintesi additiva – in teoria del colore e in ottica, la sintesi additiva, o mescolanza additiva, di due o più colori consiste nel far pervenire all'apparato visivo umano due o più fasci luminosi che singolarmente producono sensazioni di colore distinte in modo da produrre la sensazione di un altro colore.